Rádio Palmeira ou Palmeira FM ou Palmeira AM, é uma estação de rádio brasileira que opera diretamente na cidade de Palmeira das Missões através dos canais de rádio 740 kHz em AM e 101.7 MHz no FM. Foi fundada em 25 de agosto de 1966 e tem sua programação concentrada em jornalismo, e esporadicamente em entretenimento. Também participa de campanhas beneficentes.

É a segunda rádio da cidade, junto a Difusora FM e da Rádio UPF.

Em 2015, passou a ser uma das emissoras componentes da formação de rede da FM Cultura, pertencente a Fundação Piratini 

Em 2018 a Rádio foi invadida por um movimento de representantes locais sob responsabilidade política, um radialista foi atacado.

Palmeira (Palmeira das Missões)
Estações de rádio fundadas em 1966